Sibouli ist eine Bezeichnung für verschiedene geographische Objekte in Dominica:

 Sibouli Ravine (St. Andrew)
 Ravine Sibouli (St. Luke)

 Sibouli (Ort)